Tyrannosorus är ett släkte av svampar. Tyrannosorus ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tyrannosorus